Bogza (rumunská výslovnost: [ˈboɡza]) je rumunské příjmení. Nositeli příjmení jsou například:

 Anda-Louise Bogza, česká operní pěvkyně-sopranistka rumunského původu
 Geo Bogza (1908 – 1993), rumunský literární kritik, básník a novinář
 Nicolae Bogza (1910 – 1992) s pseudonymem Radu Tudoran, rumunský spisovatel a překladatel

další významy
 Bogza (Vrancea), vesnice v župě Vrancea v Rumunsku

Rumunská příjmení